superstar – celebryta
 Supergwiazda, ang. Superstar – amerykański film
 Superstar – album Activ
 Superstar – album Caroline Rose
 Superstar – album Jamelii
 Superstar – album Lupego Fiasca